«Greatest Hits» — перший альбом-збірник хітів американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 4 грудня 2001 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Columbia Records